Заурбеков — фамилия.
 Заурбеков, Мехроб (род. 1982) — таджикский футболист.
 Заурбеков, Масуд Джунидович (1948) — чеченский писатель.
 Заурбеков, Юсуп Джунидович (род. 1951) — архитектор, лауреат Государственной премии СССР.